John Lewis kan henvise til:

 John Lewis (musiker) (1920–2001), amerikansk jazzpianist
 John Lewis (politiker) (1940–2020), amerikansk politiker og borgerrettighedsaktivist